Se designan como raudhas en la península arábiga, a las depresiones sin drenaje de las aguas de las lluvias o de las escorrentías, donde el excedente de agua que se acumula en la tierra rocosa se produce su salida como un légamo fino que se derrama hacia fuera contra las dunas de arena.

Vegetación asociada 

Estas planicies inundadas favorecen la aparición de pastos en los desiertos de la Arabia Saudita, donde son muy conocidas las raudhas de Khari, Khuraim y Binban.

Su vegetación arbórea generalmente está formada por especies de acacia tal como acacia iraquensis, acacia elatior, acacia seyal, acacia tortilis y acacia abyssinica. 

Las comunidades de acacia representan la etapa del clímax de la vegetación xerofítica en  Arabia Saudita. En los ecosistemas primigenios tienen generalmente una cubierta alta con una diversidad de pocas especies, mientras que los ecosistemas más alterados  tienen a menudo las cubiertas bajas y diversidad relativamente alta de especies. 

Entre las especies herbáceas y arbustivas, se encuentran Haloxylon salicornicum, Prosopis juliflora, Heliotropium bacciferum, Tamarix arabica, Pulicaria crispa, Lagonychium farctum, Alhagi maurorum, Cynodon dactylon, Salsola imbricata, Bassia eriophora, Chloris virgata, Zygophyllum coccineum, Ziziphus spina-christi, Rhazya stricta y Seidlitzia rosmarinus.

Enlaces externos 

 UNESCO, la biodiversidad de la península arábiga
 Información de las zonas áridas o subáridas
 Análisis de los Rhaudhas de Arabia Saudita

Accidentes del relieve
 Raudhas
Geografía del Oriente Próximo